Kyknos (gr. κύκνος kyknos ‚Schwan‘), latinisiert Cycnus oder Cygnus, steht in der griechischen Mythologie für:

 Kyknos (Sohn des Apollon), Sohn des Apollon und der Thyrie oder der Hyrie, Geliebter des Phyllios
 Kyknos (Sohn des Ares), Sohn des Ares und der Pelopeia
 Kyknos (Sohn des Poseidon), Sohn des Poseidon und der Kalyke
 Kyknos (Sohn des Sthenelos), Sohn des Sthenelos und der Klymene, Geliebter des Phaethon
 Kyknos (Freier der Penelope), ein Freier der Penelope

weitere Bedeutungen:
 Kyknos (Lebensmittelhersteller), ein Hersteller von Tomatenmark und Tomatenpasten von der Peloponnes

Siehe auch:
 Cygnus